За рулём:

 «За рулём» — советский и российский журнал, выходящий с 1928 года.
 «За рулём» — газета, основанная российским журналом «За рулём».
 «За рулём» — французский русскоязычный журнал, выпускавшийся Союзом русских шофёров.
 «За рулём» — механическая игра, была популярна в советское время.